Het ATP-toernooi van Bologna 1993 (met de officiële naam Bologna Outdoor) werd gespeeld van 17 tot en met 23 mei 1993. Er werd gespeeld op gravelbanen van de Cierrebi Club in de Italiaanse stad Bologna. Titelverdediger bij deze negende editie was de Braziliaan Jaime Oncins.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale 

| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=6
| RD1-seed08=7
| RD1-team08= B Steven
| RD1-score08-1=4
| RD1-score08-2=2
| RD1-seed09=4
| RD1-team09= A Tsjerkasov
| RD1-score09-1=7
| RD1-score09-2=7
| RD1-team10= C Mezzadri
| RD1-score10-1=66
| RD1-score10-2=64
| RD1-seed11=Q
| RD1-team11= K Alami
| RD1-score11-1=7
| RD1-score11-2=6
| RD1-team12= R Azar
| RD1-score12-1=612
| RD1-score12-2=3
| RD1-team13= D Nargiso
| RD1-score13-1=7
| RD1-score13-2=4
| RD1-score13-3=6
| RD1-team14= M Střelba
| RD1-score14-1=5
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=3
| RD1-team15= M Filippini
| RD1-score15-1=4
| RD1-score15-2=2
| RD1-seed16=6
| RD1-team16= F Davín
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD2-seed01=1
| RD2-team01= W Ferreira
| RD2-score01-1=3
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=6
| RD2-team02= À Corretja
| RD2-score02-1=6
| RD2-score02-2=3
| RD2-score02-3=4
| RD2-team03= R Gilbert
| RD2-score03-1=3
| RD2-score03-2=1
| RD2-seed04=WC
| RD2-team04={{nowrap| O Camporese}}
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-seed05=4
| RD2-team05= A Tsjerkasov
| RD2-score05-1=7
| RD2-score05-2=7
| RD2-seed06=Q
| RD2-team06= K Alami
| RD2-score06-1=65
| RD2-score06-2=5
| RD2-team07= D Nargiso
| RD2-score07-1=3
| RD2-score07-2=1
| RD2-seed08=6
| RD2-team08= F Davín
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD3-seed01=1
| RD3-team01= W Ferreira
| RD3-score01-1=3
| RD3-score01-2=1
| RD3-seed02=WC
| RD3-team02=

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

Bologna
ATP-toernooi van Bologna